Пригорхоз () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Степнякской городской администрации. Код КАТО — 114520600.

География 
Село расположено в западной части района, на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района и администрации — города Степняк.

Абсолютная высота — 367 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: город Степняк — на северо-востоке, село Сауле — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 323 человека (из них казахи — 45 %, русские — 34 %).

В 1999 году население села составляло 261 человек (133 мужчины и 128 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 145 человек (75 мужчин и 70 женщин).

Улицы 

 ул. Кзылтуйская
 ул. Луговая
 ул. Пушкина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал